Miejscowości w Polsce
 Głowaczów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Głowaczów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów

 Administracja w Polsce
 Głowaczów - gmina w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim
 Głowaczów - dawna gromada